Дисульфи́ды:
 Неорганические дисульфиды:
 Бинарные соединения металлов с серой, содержащие группу -S-S{-} (дисульфид-анион [S2]^2-), например, дисульфид железа(II). Являются подклассом полисульфидов с наименьшим числом атомов (=2) в полисерной цепочке. Гомологичны пероксидам, поэтому иногда называются персульфидами.
 Сульфиды, содержащие два одиночных атома серы в молекуле; например, дисульфид углерода S=C=S, дисульфид молибдена MoS2
 Органические дисульфиды (диорганилдисульфиды) — органические соединения, содержащие в молекуле два связанных друг с другом атома серы; могут рассматриваться как производные дисульфана H2S2

Сульфиды
Полисульфиды